Adab (Sumer): een stad in het oude Sumer;
Adab (Arabisch): een Arabisch en islamitisch begrip;